Квир (от , квир) — российский гей-журнал.

История 
Выходит с сентября 2003 года. Свидетельство о регистрации Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ ПИ № 77-15451 от 19.05.2003. Тираж 33 000 экз. (на 2009 год).

В сентябре 2004 и сентябре 2006 годах «Квир» вошёл в пятерку самых продаваемых «мужских журналов» в Москве по рейтингу СИРПП — Союза издателей и распространителей печатной продукции.

Редакция журнала поддерживает сайт www.kvir.ru , где публикуются материалы в сокращении. Бумажная версия журнала распространялась до 2012 г. в общих сетях розничных продаж прессы, а также по подписке через каталог «Роспечати» во всех регионах России и за её пределами. Работали представительства в Белоруссии и на Украине.

С весны 2005 года в качестве приложения к изданию выходит серия книг «Тёмные аллеи».

К ноябрю 2011 года вышел 100-й номер журнала.

В декабре 2012 года вышел 113 последний печатный номер журнала.

С января 2013 года Квир выходит только в формате интернет-журнала без привязки к месяцам.

Происхождение названия 
Название журнала на официальном сайте переводится с английского как «странный, необычный, чудной, гомосексуальный», в связи с этим издание позиционирует себя как «журнал для необычных людей».

Авторы 
Среди авторов журнала — историк моды Александр Васильев, писатели Алмат Малатов, Маргарита Шарапова, Андрей Гончаров, Маруся Климова, Дмитрий Бушуев, драматург Константин Костенко, публицист Евгений Понасенков. В журнале публиковались фотосессии известных российских фотографов — Сержа Головача, Севы Галкина, Ольги Фоминой и других.

В разное время интервью журналу давали Роман Виктюк, Светлана Сурганова, Ярослав Могутин, Борис Моисеев, Томас Андерс, Доминик Фернандез, Лука Басыров, Даниэль Дэфер, Пьер Гийота и многие другие.

Издательство «Квир» стартовало в 2005 году с книгой «69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы». С тех пор в нём вышло более 30 книг. Это сборники прозы и поэзии авторов из России, Канады, США, Италии, Германии и других стран мира. Особым вниманием квир-читателей пользуются ежегодные мини-антологии «Русская гей-проза» и «Лесбийская проза». На сегодняшний день «Квир» — старейший издательский гей-проект. С ним работают такие известные далеко за пределами ЛГБТ-аудитории авторы (и не только её представители), как Маргарита Меклина, Лида Юсупова, Ярослав Могутин, Геннадий Трифонов, Андрей Дитцель, Антон Вильгоцкий и многие другие.

Коллектив 
 Издатель: Эд Мишин
 Главный редактор: Владимир Волошин
 Арт-директор: Сева Галкин

См. также 
 Playgirl
 Gay.ru

Ссылки 
 Официальный сайт журнала 
 Гей-журнал «Квир» возглавил рейтинг продаж мужских журналов в Москве 
 Гей-журнал «Квир» начал распространяться в Казахстане 
 Вернется ли журнал «КВИР» в Беларусь зависит от белорусских читателей
 Ксения Собчак снимется для журнала о секс-меньшинствах 
 Журнал «Квир»

Журналы России по алфавиту
ЛГБТ-журналы
ЛГБТ в России